Crystal Tower (Amsterdam), een kantoorgebouw in Amsterdam
 Crystal Tower (Osaka), een wolkenkrabber in de Japanse stad Osaka